Nidzica bezeichnet:
 Nidzica (deutsch Neidenburg), eine Kreisstadt in der Woiwodschaft Ermland-Masuren, Polen
 Nidzica (Fluss), einen Fluss in Polen
 Powiat Nidzicki, einen polnischen Landkreis